

Велна — село в гміні Яновець-Велькопольський Жнінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Велна — село в гміні Роґозьно Оборницького повіту Великопольського воєводства